IJskoud (roman), een roman door de Amerikaanse schrijfster Richelle Mead
 IJskoud (single), een single van de Nederlandse artiest Nielson